Rodolfo de Habsburgo-Lorena (Prangins, 5 de septiembre de 1919 - Bruselas, 15 de mayo de 2010) fue un archiduque de Austria, hijo del último emperador del Imperio Austro-Húngaro Carlos I de Austria y IV de Hungría, y de su esposa la princesa Zita de Borbón-Parma.

Biografía 
Nació en Prangins, Suiza, donde la familia imperial residía después de haber sido exiliada de Austria en 1918. Su nombre le fue dado en honor de su antepasado Rodolfo IV de Habsburgo. Fue el sexto hijo, pero quinto varón, de ocho hermanos nacidos del matrimonio del emperador Carlos de Habsburgo-Lorena y Zita de Borbon-Parma.

Rodolfo fue educado con sus hermanos en España y luego en Bélgica. Hacia 1944, él y su hermano Carlos Luis se unieron en secreto a la resistencia austriaca, pero Rodolfo fue expulsado en 1946 cuando su originen real fue descubierto. Después de la guerra, viajó a los Estados Unidos, Canadá y el Congo Belga. Durante la estadía de la familia en Canadá por causa de la invasión alemana a Bélgica, Rodolfo estudio y se graduó de economista ejerciendo en Wall Street durante varios años. También fue dueño de un cafetal en Bélgica y trabajó como gerente de un banco en Béliga.

Matrimonio 
Rodolfo de Habsburgo se casó el 22 de junio de 1953 en Tuxedo Park  (Nueva York) con la condesa rusa nacida en Francia Xenia Chernysheva-Besobrasova (11 de junio de 1929 - 20 de septiembre de 1968) hija del conde Sergei Alexandrovich Czernyshev-Besobrazov y la condesa Elizabeta Dimitrievna Sheremeteva, exiliados en Estados Unidos por la Revolución Rusa. Rodolfo y Xenia tuvieron cuatro hijos:

 María Ana Carlota Isabel Regina Zita Teresa de Habsburgo-Lorena (n. 1954), casada con el príncipe Pedro Galitzine.
 Carlos Pedro Otón Sergio José Pablo Leopoldo Enrique de Habsburgo-Lorena (n. 1955), casado con la princesa Alejandra de Breda.
 Simeón Carlos Eugenio José Leopoldo de Habsburgo-Lorena (n. 1955), casado con la princesa María Paloma de Borbón-Dos Sicilias.
 Juan Carlos Luis Clemente María José de Aviano Leopoldo de Habsburgo-Lorena (1962-1975) fallecido a los 13 años en un accidente automovilístico.

Xenia falleció a los 39 años en Francia a causa de un accidente automovilístico en el cual Rodolfo resultó gravemente herido. El 15 de octubre de 1971 se casó en Ellingen, Baviera con la princesa alemana Ana Gabriela de Breda (n. 1940) hija de Carlos, 5.º príncipe de Breda y su esposa la condesa Sofía Schaffgotsch. Rodolfo y Ana tuvieron una hija:

 María Juana Catalina Zita Sofía Gaspara de Habsburgo-Lorena (n. 1972), casada con el conde Maximiliano Secco di Aragona.

Fallecimiento 
El archiduque Rodolfo de Habsburgo en 2010 en Bruselas, en donde residía con su esposa. Fue sobrevivido por dos de sus hermanos Otón y Félix, los cuales fallecieron un año después.

Ancestros

Referencias 

Archiduques de Austria de la casa de Habsburgo-Lorena del siglo XX
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca)
Caballeros grandes cruces de justicia de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge